Kakizaki ist der Familienname folgender Personen:

 Jun’ichi Kakizaki (* 1971), japanischer Installationskünstler
 Masasumi Kakizaki (* 1978), japanischer Mangazeichner